Prezime Brixy može označivati više osoba:
 Nenad Brixy (1924. — 1984.), hrvatski novinar, romanopisac, komediograf i urednik
 Ivan Brixy (1851. — 1929.), hrvatski školsko-prosvjetni djelatnik
 Slavoljub Brixy (1882. – 1946.), hrvatski fizičar i matematičar